Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1996 — двадцать девятый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Уфе (Россия) с 7 апреля по 14 апреля 1996 года. Чемпионом Европы стала сборная России.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Беларусь выбыла в группу В

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 23 — 29 марта 1996 в городах Тыхы и Сосновец (Польша).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Украина вышла в группу A, Румыния выбыла в группу C

Группа C 
Матчи прошли 15 — 19 марта в Мариборе (Словения).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Стыковые матчи 

Словения вышла в группу В, Испания выбыла в группу D.

Группа D 

Матчи прошли с 6 по 10 марта 1996 года в столице Болгарии София.
Победителем турнира стала сборная Нидерландов, которая перешла в Группу C чемпионата Европы 1997.

Ссылки 
 Архив 

A
1996 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в России
Международные спортивные соревнования в Уфе
хоккей
Апрель 1996 года
Чемпионаты Европы в России
Спорт в России в 1996 году
1996 год в Башкортостане